Константин Комарек (; род. 8 ноября 1992, Вена, Австрия) — австрийский хоккеист, центральный нападающий. Игрок сборной Австрии и шведского клуба «Лулео».

Карьера 

В элитной шведской лиге Константин Комарек дебютировал в сезоне 2010/11 за клуб «Лулео». За молодёжные сборные Австрии играл на юниорских и молодёжных первенствах мира. Комарек попал в расширенный список игроков для драфта НХЛ 2011, среди европейских хоккеистов стал 55 по данным скаутского бюро НХЛ. В апреле 2011 года продлил контракт с «Лулео» на один год. В 2012 году перешёл в зальцбургский «Ред Булл».

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Австрии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Винер» (2000—2007)
Игроки ХК «Лулео»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Карлскруна»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Биль»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой